Čatrnja (Rakovica), een plaats in de gemeente Rakovica in de Kroatische provincie Karlovac
 Čatrnja (Krnjak), een plaats in de gemeente Krnjak in de Kroatische provincie Karlovac
 Čatrnja (Bosnië), een plaats in de gemeente Gradiška, Bosnië en Herzegovina